Араси — японская группа.
 Араси — муниципалитет в штате Баия.
 «Араси» — японский эсминец типа Kagero.